Ел Ареносо има више значења:

 Ел Ареносо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ареносо (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ареносо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ареносо (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ареносо (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ареносо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ареносо (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ареносо (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ареносо (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику